Tunngle — это P2P-VPN-клиент с поддержкой системы мгновенного обмена сообщениями, браузера сетей, списка контактов. Основной задачей Tunngle было создание виртуальной локальной сети между пользователями сети Интернет. Таким образом, программа позволяла создать единую сеть для игр и приложений. Их разработчики прекратили поддержку своих серверов. По состоянию на 30 апреля 2018 года, компания закрылась, ссылаясь на Правила о защите данных.

Возможности 
После успешной регистрации и установки клиента, пользователь мог присоединиться к любой игровой сети. Все участники сети были связаны между собой с помощью зашифрованного туннельного соединения. Этот процесс поддерживал сетевой протокол STUN, чтобы пользователи, находящиеся за NAT имели возможность подключения к серверам. В сетях также была возможность приёма и отправки TCP, UDP и ICMP пакетов. Для каждого пользователя был определён собственный IP-адрес диапазона 7.0.0.0/8, привязанный к установленному на компьютере виртуальному интернет адаптеру.

Безопасность 
Все соединения осуществлялись с помощью программного обеспечения с открытым исходным кодом OpenSSL с алгоритмом шифрования AES 256.

Особенности 
Благодаря встроенной функции поиска сетей, программа особенно подходила для тех, кто нуждался в быстроте подключения к другим людям. Особо стоило отметить возможность подключения внешних/выделенных игровых серверов к Tunngle сетям, без установки дополнительных программных средств.

Платное содержимое 
После регистрации каждый пользователь имел стандартную учётную запись, но при необходимости, за отдельную плату пользователь мог купить премиум или пожизненную подписку.

История 
Tunngle был создан как способ объединения игроков из разных немецких сетей интернет-кафе, и это, то место, где родилась оригинальная идея Tunngle. ZAX, Skydiver, FirstCoder, Fiax и т.д.- вот некоторые из его основателей, что инициировали всё это. Первые версии клиента были выпущены в 2007 году. Открытое бета-тестирование началось в 2008 году, а закончилось в 2014, с выходом стабильной версии 5.0. В 2018 году, сервера tunngle прекратили свою работу.

Поддерживаемые языки 
Tunngle поддерживал немецкий, английский, итальянский, албанский, арабский, болгарский, каталанский, китайский (упрощенный), китайский (традиционный), хорватский, чешский, датский, голландский, эстонский, финский, французский, греческий, иврит, венгерский, корейский, литовский, латышский, малайский, польский, португальский, португальский (Бразилия), румынский, русский, сербский (латинский и кириллический), словацкий, словенский, испанский, шведский, тайский, турецкий, украинский язык.

Статистика

Аналоги 
Tunngle прекратил свою работу в 2018 году.

Некоммерческие аналоги 
Radmin VPN

Прочие аналоги 
GameRanger

Hamachi

ZeroTier

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальная русскоязычная группа ВКонтакте
 Официальный русскоязычный канал на YouTube
 Официальная русскоязычная группа в Steam
 Обзоры на Tunngle
 Номинация на Edison Awards 2014

Бесплатное программное обеспечение
Компьютерные сети
VPN